UB5 oder UB 5 steht für:
 UB5, britischer Postcode-Distrikt für die Post town GREENFORD (in der London Borough of Ealing)
 SM UB 5, deutsches U-Boot

UB5